Fats steht für:
 Fats Domino (1928–2017), eigentlich Antoine Domino, amerikanischer Rhythm-and-Blues-Musiker
 Fats Everett (1915–1969), eigentlich Robert Ashton Everett, amerikanischer Politiker
 Fats Fernández, (* 1937), argentinischer Jazztrompeter, siehe Roberto Fernández (Musiker)
 Fats Heard (1923–1987), eigentlich Eugene M. Heard, amerikanischer Jazzschlagzeuger
 Fats Navarro (1923–1950), eigentlich Theodore Navarro, amerikanischer Jazztrompeter
 Fats Ortwein, (1935–1990), deutscher Rhythm-and-Blues-Musiker, siehe Otto Ortwein
 Fats Pichon (1906–1967), eigentlich Walter G. Pichon, amerikanischer Jazzpianist
 Fats Ponder, (1946–2013), amerikanischer Jazzgitarrist, siehe Jimmy Ponder
 Fats Sadi (1927–2009), eigentlich Sadi Lallemand, belgischer Jazzvibraphonist, -schlagzeuger und -sänger
 Fats Theus (* um 1930), eigentlich Arthur James Theus, amerikanischer Rhythm-and-Blues-Musiker
 Fats Waller (1904–1943), eigentlich Thomas Wright Waller, amerikanischer Jazzpianist und -organist
 Hollywood Fats (1954–1986), eigentlich Michael Leonard Mann, amerikanischer Bluesgitarrist

FATS steht für:
 Fernsteuerbares, adressierbares Teilnehmer-Konverter-System, Begriff in der Kommunikationstechnologie
 Foreign Affiliates Statistics, Statistik über auslandskontrollierte Unternehmen (Eurostat-Abkürzung)
 Foreign Affiliate Trade Statistics, Statistik über den Außenhandel von auslandskontrollierten Unternehmen (UNCTAD-Abkürzung)
 Foreign Affiliates Trade in Services, Statistik über den Außenhandel mit Dienstleistungen von auslandskontrollierten Unternehmen (OECD-Abkürzung)

FATS